Peer, angol főnemesi cím
 Peer (végpont), hálózati fogalom az informatikában, lásd: Peer-to-peer

 Belgium
 Peer, Limburg tartomány Maaseik járásának települése